SWR1 Hitparade ist der Name zweier Hörerhitparaden des Südwestrundfunks:

 SWR1 Hitparade (Baden-Württemberg), geht auf die Top 1000X von 1989 bei SDR3 zurück
 SWR1 Hitparade (Rheinland-Pfalz), seit 2006